Магада́н:

 Магадан — город и муниципальное образование на Дальнем Востоке России, административный центр Магаданской области.
 Магадан — международный аэропорт в Магадане.
 Магадан — российский морской порт города Магадан.
 «Магадан» — филиал ВГТРК в Магаданской области.
 «Магадан» — неофициальное, «народное» название советского ДК им. Дзержинского в Риге, возникшему из-за ассоциаций рижан с именем Железного Феликса. 
 К-331 «Магадан» — советская и российская атомная подводная лодка 971У «Щука-Б».
 Б-602 «Магадан» — российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входит в состав Тихоокеанского флота.
 «Магадан» — песня Михаила Круга.

См. также 
 Еду в Магадан

Примечания